Кокора — нижня частина стовбура хвойного дерева разом із перпендикулярним до нього великим коренем.

Топонім 

  — долина в департаменті Кіндіо.

  — озеро на півострові Таймир.
  — річка, притока Єнісею.

 Кокора — комуна в повіті Яломіца.

Прізвище 

  ( 1957) — радянський фігурист.
  (1920—1955) — лейтенант Радянської Армії, учасник радянсько-німецької війни, герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Кокор (значення)